Физабад () — город в регионе Сипария на юго-западе острова Тринидад в Тринидаде и Тобаго в 13 км к югу от Сан-Фернандо. Город получил своё название по городу Файзабад (Уттар-Прадеш, Индия).

История 
Физабад основан пресвитерианским миссионером в Тринидаде Кеннетом Дж. Грантом в 1871 году.. Целью поселения было отделение индийцев-христиан от необращённого индуистского и мусульманского населения. Позднее город вырос с открытием нефти в этом районе в 1917 году и привлек большое количество иммигрантов из Гренады и других Малых Антильских островов. В 1937 году Физабад стал центром трудовых волнений во главе с Тубалом Батлером, которые считаются началом рабочего движения в Тринидаде и Тобаго.

Обвал цен на нефть в 1980-х годах в сочетании со снижением добычи нефти на суше привёл к сокращению города.

Население 
По данным на 9 января 2011 года в городе проживали 13 099 человек.

Известные уроженнцы 
 Тубал Батлер (1897—1977) — священник, лидер рабочих волнений, основатель партии Батлера и рабочего движения в стране.
 Майкл Фишер (род. 1931) — британский физик, химик и математик.
 Билли Оушен (род. 1950) — англо-карибский музыкант (настоящее имя Лесли Себастиан Чарльз).
 Рамон Моральдо (род. 1951) — тринидадский футболист, защитник и бывший игрок национальной сборной Тринидада и Тобаго.
 Энтони Кармона (род. 1953) — пятый президент Тринидада и Тобаго.

Примечания 

Города Тринидада и Тобаго